Der Plume d’Or 1977 im Badminton wurde am 28. und 29. Mai 1977 in Lausanne ausgetragen. Sieger wurde das Team aus Jugoslawien.

Ergebnisse

Endstand 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5.

Referenzen 
 http://badminton76.fr/histog.html
 http://josebento03.blogspot.com/

1977
Badminton 1977
Badmintonwettbewerb in Lausanne